Lisak Janko Puška

Rođen je 9. veljače 1914. godine u Šagudovcu, Donja Stubica, Hrvatska, u siromašnoj seljačkoj porodici. Umro od batina 26. siječnja 1943. godine, u zatvoru Specijalne policije u Beogradu.

Komunist, partizan, narodni heroj.

Narodni heroji Jugoslavije